Мынбаев — казахская фамилия.

Известные носители 
 Мынбаев, Жалау (1892—1929) — советский политик.
 Мынбаев, Карим (1906—1948) — советский учёный-селекционер и педагог.
 Мынбаев, Сауат Мухаметбаевич (род. 1962) — министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
 Мынбаев, Саят Мухаметбаевич (1949—2021) — казахстанский деятель госбезопасности, генерал-майор в отставке
 Мынбаев, Тимур Каримович (1943—2011) — советский и казахстанский дирижёр, композитор и музыковед, профессор, заслуженный деятель искусств Казахской ССР.

Населённые пункты 
 Карим Мынбаев — аул в Нуринском районе Карагандинской области Казахстана.
 Мынбаево — село в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана.